The Leprechaun é o primeiro álbum realizado independentemente pelo rapper Lil' Flip. O álbum teve como single a música "I Can Do That". Este álbum vendeu mais de 200 mil cópias nos Estados Unidos. Foi lançado dia 18 de Julho de 2000 pela gravadora Suckafree Records.

Faixas

 "Da Freestyle King Award"
 "I Got (Flow)"
 "Everyday" (feat. TC, Lil' Marquice, T.A.Z., Shasta,Cresia)
 "My Block" (feat. Crime, Godfather, Dante)
 "Gotta Be Me" (feat. Cresia)
 "Put Ya Fist Up" (feat. South Park Mexican, Big Redd)
 "Boxers" (feat. Deep Threat)
 "On Point" (feat. Big James)
 "Skit #1 The Copycat"
 "Y'all"
 "Dirty South" (feat. Big Redd, Big Hawk)
 "My Dogz" (feat. Scoopastar, Will-Lean, B.G. Duke, T.A.Z.)
 "Cut 4 U"
 "The Biz" (feat. Hump)
 "Skit #2 Purple Drank"
 "Candy Cars" (feat. Screwed Up Click)
 "Green Rectanglez" (feat. Scoopastar)
 "Skit #3 The Dentist"
 "I Can Do Dat"

CD bônus

 "Soufside Still Holdin'"
 "Lil' Flip"
 "Soufside Still Holdin'"
 "Da Freestyle King"

Álbuns de 2000